Ричард де Ревьер (; умер в 1162) — англонормандский аристократ, 2-й граф Девон с 1155 года.

Биография 
Ричард де Ревьер был старшим сыном Болдуина де Ревьера, 1-го графа Девон, и Аделизы. После смерти отца в 1155 году он унаследовал его владения и титул. В 1154—1157 годах Ричард занимал должность верховного шерифа Девона.

Ревьер был женат на Денизе Корнуольской (умерла после 1162), дочери и одной из наследниц Реджинальда Данстанвильского, графа Корнуолла, побочного сына короля Генриха I. В этом браке родились двое сыновей:

 Болдуин де Ревьер (умер в 1188), 3-й граф Девон и лорд острова Уайт;
 Ричард де Ревьер (умер около 1193), 4-й граф Девон и лорд острова Уайт.

</center>

Примечания 

Ричард, 2-й граф Девон
Ричард, 2-й граф Девон
Ричард, 2-й граф Девон
Главные шерифы Девона
Графы Англии XII века